Vaste stof
 VAST (band), een Amerikaanse rockband
 Vast (film), een film van Rolf van Eijk
 VAST (samenwerkingsverband), samenwerkingsverband van de vier Friese Waddeneilanden